Arbeiter-Schachzeitung steht für:

 Arbeiter-Schachzeitung (Deutschland)
 Arbeiter-Schachzeitung (Österreich)